Гибарац () — село в Сербии, в общине Шид, в Сремском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Срем. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 1158 жителей (по переписи населения 1991 года — 840 жителей).

Демография 
В селе Гибарац, по переписи 2002 года проживали 940 совершеннолетних жителя, средний возраст которых — 40,3 лет (38,2 года у мужчин и 42,4 года у женщин). В селе есть 343 домашних хозяйства, а среднее число жителей в домохозяйствах — 3,38.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается сокращение числа жителей.

Примечания 

Населённые пункты Воеводины